Ебріма Дарбо (,  6 червня 2001, Серекунда) — гамбійський футболіст, півзахисник італійського клубу «Рома» та національної збірної.
 Дембо Дарбо (,  17 серпня 1998, Брикама, Гамбія) — гамбійський футболіст, вінгер білоруського клубу «Шахтар» (Солігорськ).